Jamize Olawale – giocatore statunitense di football americano
 Hassan Olawale Adams – ex cestista statunitense
 Isiaka Olawale – ex calciatore nigeriano, centrocampista
 Moshood Kashimawo Olawale Abiola – politico e imprenditore nigeriano
 Taslim Olawale Elias – giurista nigeriano